Николай Шмидт:
 Шмидт, Николай Генрихович (1909—1982) — советский геофизик, специалист по поискам и прогнозной оценке глубоко залегающих месторождений скарново-магнетитовой формации.
 Шмидт, Николай Олегович (род. 1962) — украинский политический деятель.
 Шмидт, Николай Рейнгольдович (1906—1942) — советский радиоинженер, работник органов связи.